«Исмет» или «Гибель Адата» () — немой художественный фильм 1934 года. Премьера фильма состоялась 25 мая 1934 года в Баку.

Сюжет 

Действия фильма происходит в 1930-х годах в Азербайджане. Картина повествует о судьбе молодой азербайджанской женщины. В центре сюжета трудный путь раскрепощения столетиями угнетённой азербайджанской женщины, которая восстала против пережитков законов адата и феодальных устоев, фанатизма. Она борется за право быть свободной гражданкой своей Родины...

В основу картины легла судьба первой летчицы Азербайджана Лейлы Мамедбековой

В ролях 
 Жука Михельсон — Исмет
 И. Дашдемиров — Юнис
 Хайри Эмир-заде — Самед
 Азиза Мамедова — мать Самеда
 Памфилия Танаилиди — знахарка
 Мовсун Санани — лавочник Кули
 П. Мурза
 Агигат Рзаева
 Алекпер Меликов

См. также 
Список фильмов, объявленных государственным достоянием Азербайджана

Ссылки 

Фильмы-драмы СССР
Фильмы СССР 1934 года
Немые фильмы СССР
Фильмы студии «Азербайджанфильм»